Наво́зник дома́шний () — гриб семейства , раньше относили к семейству навозниковых. Считается несъедобным.

Научные синонимы:

Описание 
Шляпка колокольчатая, диаметром 2—5 см, с бороздчатым краем. Кожица жёлто-коричневая, верхняя часть ржавой окраски, покрыта зернистыми белыми чешуйками (остаток общего покрывала).

Мякоть шляпки очень тонкая, в ножке — волокнистая.

Ножка 4—8 см длиной, и 4—5 мм в диаметре, белая, полая, хрупкая, с гладкой поверхностью. Основание вздутое, покрыто жёлто-оранжевым или ржавого цвета налётом, состоящим из вегетативных гиф мицелия (озониум).

Пластинки вначале белые, затем становятся тёмно-серыми с пурпурным оттенком и расплываются в чернильную жидкость (аутолиз).

Споровый порошок чёрный.

Экология и распространение 

Сапротроф, встречается на мёртвой древесине, пнях лиственных деревьев, может поселяться во влажных помещениях. Плодоносит группами.

Сезон июнь — сентябрь.

Сходные виды 
  отличается отсутствием рыжего налёта у основания ножки и блестящими чешуйками на шляпке.
  с чешуйками светло-коричневого цвета

Литература

Примечания 

Псатирелловые
Несъедобные грибы
Грибы Евразии
Грибы Северной Америки
Эвриголарктические грибы
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum